Kasem peut être :

Langue 
 Kasem, langue gour parlée au Burkina Faso et au Ghana.

Personnalités 

 Ashraf Kasem (né en 1966), footballeur égyptien ;
 Casey Kasem (1932-2014), acteur et producteur américain.

 Homophones  
 Mohammed Kazem (1969-), artiste émirati.

Lieux 
Kasem Bundit University, université à Bangkok
Kasem Bundit University Stadium
Nakhon Kasem, marché de Bangkok